Semlin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Augustus Semlin (1836-1927), premier ministre canadien de Colombie-Britannique
Joseph von Semlin (1736-1824), fils de Nader Chah de l'Empire perse

Toponyme

Semlin (ou Zemun), municipalité de la ville de Belgrade
Judenlager Semlin, camp de concentration nazi dans l'État indépendant de Croatie

, village du voïvodie de Poméranie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme